Apfelsdorf steht für
Orte in der Slowakei
Apfelsdorf, deutscher Name von Jablonov, 
Apfelsdorf an der Gran, deutscher Name von Horné Opatovce